Encyclopædia Britannica
 Encyclopaedia of Chess Openings (Encyclopedie der Schaakopeningen)
 Encyclopaedia Cinematographica
 Encyclopaedia Metallum

Zie ook 
 Encyclopedie